Лезвие бритвенного прибора
 «Лезвие бритвы» — научно-фантастический роман Ивана Антоновича Ефремова 1963 года
 «Razor's Edge» («Лезвие бритвы») — роман Лизанны Норман
 «The Razor's Edge» (Лезвие бритвы) — эпизод 2-го сезона телевизионного сериала «Женаты… с детьми»
 «The Razor's Edge» (Лезвие бритвы) — музыкальный альбом 1990 года группы «AC/DC»
 «Razor's Edge» (Лезвие бритвы) — музыкальный альбом 1997 года группы «The Guess Who»

См. также 
 Остриё бритвы (значения)